Hieronder bevindt zich een chronologische lijst van alle deelnemers aan het Eurovisiesongfestival. Sinds de eerste editie in 1956 tot en met de 66ste editie in 2022 zijn er 1643 inzendingen op het Eurovisiesongfestival te horen geweest. Debuterende landen zijn in dit overzicht beige gekleurd.

Jaren 50

1956

1957

1958

1959

Jaren 60

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966 
{| class="wikitable"
! Nr.
! Land
! Artiest
! Lied
! Plaats
! Punten
|-
| 141 ||  || Margot Eskens || Die Zeiger der Uhr || 10 || 7
|-
| 142 ||  || Ulla Pia || Stop mens legen er go''' || 14 || 4
|-
| 143 ||  || Tonia || Un peu de poivre, un peu de sel || 4 || 14
|-
| 144 ||  || Michèle Torr || Ce soir je t'attendais || 10 || 7
|-
| 145 ||  || Berta Ambrož || Brez besed || 7 || 9
|-
| 146 ||  || Åse Kleveland || Intet er nytt under solen || 3 || 15
|-
| 147 ||  || Ann-Christine Nyström || Playboy || 10 || 7
|-
| 148 ||  || Madalena Iglésias || Ele e ela || 13 || 6
|-
| 149 ||  || Udo Jürgens || Merci, chérie ||style="background:#FFD700;"| 1 ||style="background:#FFD700;"| 31
|-
| 150 ||  || Lill Lindfors & Svante Thuresson || Nygammal vals (Hip man svinaherde) || 2 || 16
|-
| 151 ||  || Raphael || Yo soy aquél || 7 || 9
|-
| 152 ||  || Madeleine Pascal || Ne vois-tu pas? || 6 || 12
|-
| 153 ||  || Tereza || Bien plus fort || 17 || 0
|-
| 154 ||  || Domenico Modugno || Dio, come ti amo || 17 || 0
|-
| 155 ||  || Dominique Walter || Chez nous || 16 || 1
|-
| 156 ||  || Milly Scott || Fernando en Filippo || 15 || 2
|-
| 157 ||  || Dickie Rock || Come back to stay || 4 || 14
|-
| 158 ||  || Kenneth McKellar || A man without love || 9 || 8
|}
 1967 

 1968 

 1969 

 Jaren 70 
 1970 

 1971 

 1972 

 1973 

 1974 

 1975 

 1976 

 1977 

 1978 

 1979 

 Jaren 80 
 1980 

 1981 

 1982 

 1983 

 1984 

 1985 

 1986 

 1987 

 1988 

 1989 

 Jaren 90 
 1990 

 1991 

 1992 

 1993 

 1994 

 1995 
{| class="wikitable"
! Nr.
! Land
! Artiest
! Lied
! Plaats
! Punten
|-
| 702 ||  || Justyna Steczkowska || Sama || 18 || 15
|-
| 703 ||  || Eddie Friel || Dreamin' || 14 || 44
|-
| 704 ||  || Stone & Stone || Verliebt in Dich || 23 || 1
|-
| 705 ||  || Davor Popović || Dvadeset prvi vijek || 19 || 14
|-
| 706 ||  || Secret Garden || Nocturne ||style="background:#FFD700;"| 1 ||style="background:#FFD700;"| 148
|-
| 707 ||  || Filipp Kirkorov || Kolibelnaja dlja voelkana || 17 || 17
|-
| 708 ||  || Bo Halldórsson || Núna || 15 || 31
|-
| 709 ||  || Stella Jones || Die Welt dreht sich verkehrt || 13 || 67
|-
| 710 ||  || Anabel Conde || Vuelve conmigo || 2 || 119
|-
| 711 ||  || Arzu Ece || Sev || 16 || 21
|-
| 712 ||  || Magazin & Lidija || Nostalgija || 6 || 91
|-
| 713 ||  || Nathalie Santamaria || Il me donne rendez-vous || 4 || 94
|-
| 714 ||  || Csaba Szigeti || Új név egy régi ház falán || 22 || 3
|-
| 715 ||  || Frédéric Etherlinck || La voix est libre || 20 || 8
|-
| 716 ||  || Love City Groove || Love city groove || 10 || 76
|-
| 717 ||  || Tó Cruz || Baunilha e chocolate || 21 || 5
|-
| 718 ||  || Alexandros Panayi || Sti fotia || 9 || 79
|-
| 719 ||  || Jan Johansen || Se på mig || 3 || 100
|-
| 720 ||  || Aud Wilken || Fra Mols til Skagen || 5 || 92
|-
| 721 ||  || Darja Švajger || Prisluhni mi || 7 || 84
|-
| 722 ||  || Liora || Amen || 8 || 81
|-
| 723 ||  || Mike Spiteri || Keep me in mind || 10 || 76
|-
| 724 ||  || Elina Konstantopoulou || Pia prossefchi || 12 || 68
|}

 1996 

 1997 

 1998 

 1999 

 Jaren 00 
 2000 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 Jaren 10 
 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 Jaren 20 
 2020 Geannuleerd''

2021

2022

Zie ook 
 Lijst van deelnemers aan het Eurovisiesongfestival (alfabetisch)

Deelnemers aan het Eurovisiesongfestival